Ein Farbrad ist:
 ein Bauteil der 1-Chip-Technologie beim Digital Light Processing
 eine Bauform des Farbwechslers
 eine Auswahlelement für Farben in gängigen Pixel- und Vektorgrafikprogrammen, siehe Farbwähler

Siehe auch:
 Farbkreis